Керь-Ю — название ряда рек.

 Керь-Ю (приток Вашки) — река в Архангельской области и Республике Коми.
 Керь-Ю (приток Ёртома) — река в Архангельской области и Республике Коми.
 Керь-Ю (приток Мезени) — река в Архангельской области и Республике Коми.